Panopticon – tipo di struttura carceraria
Panopticon – album degli Isis
Panopticon – singolo dei The Smashing Pumpkins